

Souverains hellénistiques 

 Démétrios  Poliorcète règne sur la Macédoine de 294 à 288 av. J.-C.
 Démétrios  Sôter règne sur l'Empire séleucide de 161 à 150 av. J.-C.
 Démétrios  règne sur le royaume gréco-bactrien de 200 à 180 av. J.-C. (dates incertaines).

Souverains géorgiens 

 Démétrius  est prince des Abkhazes vers 640 (dates incertaines).
 Démétrius  est roi de Géorgie de 1125 à 1155, puis de 1155 à 1156..

Voir aussi